

Patronyme

A-C 
 Adrian Grant (1980-), joueur de squash anglais ;
 
 Alexander Grant (8 baronnet ; 1782-1854), homme politique britannique et propriétaire de plantation ;
 Amy Grant (1960-), chanteuse américaine ;
 Anthony Grant (1925-2016), homme politique britannique ;
 Avram Grant (1955-), entraîneur de football israelo-polonais ;
 Beth Grant (1949-), actrice et productrice américaine ;
 Blanche Grant (1874-1948), artiste américaine ;
 
 Brian Grant (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Brian Grant (19?-), réalisateur britannique ;
 Bryan Grant (1910-1986), joueur de tennis américain ;
 Bud Grant (1927-2023), joueur de basket-ball américain ;
 Cary Grant (1904-1986), acteur américain ;
 Chapman Grant (1887-1983), herpétologiste américain ;
 Charles Grant (1746-1823), homme d’État et philanthrope écossais ;
 Charles Grant (1778–1866), premier baron Glenelg, homme politique et administrateur colonial écossais. 
 Charles Colmore Grant (1844-1898), baron de Longueuil ;
 Charles James Irwin Grant (1815-1879), sixième baron de Longueuil ;
 Charles L. Grant (1942-2006), écrivain américain ;
 Charles William Grant (1782-1848), cinquième baron de Longueuil ;
 
 Coreen Grant (1998-), joueuse écossaise de rugby à XV.

D-I 
 Danny Grant (1945-2019), ancien joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Derrick Grant (1938-), joueur de rugby à XV écossais ;
 Duncan Grant (1885-1978), peintre écossais ;
  (1931-1970), musicien et chanteur américain ;
 Eddy Grant (1948-), musicien originaire de Guyana ;
 Edward Grant (1926-2020), historien des sciences américain ;
 Esme Grant (1920-1987), femme politique jamaïcaine ;
 Faye Grant (1957-), actrice américaine ;
 Gary Grant (1965-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
  ;
  (1924-2016), chanteuse américaine ;
 Greg Grant (1966-), joueur de basket-ball américain ;
 Harold T. Grant (1889-1965), officier militaire canadien ;
 Harvey Grant (1965-), joueur de basket-ball américain ;
 
 Heber J. Grant (1856-1945),  de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ;
 Horace Grant (1965-), joueur de basket-ball américain, frère jumeau d'Harvey Grant ;
 
 Hugh Grant (1960-), acteur et producteur anglais ;
 Hugh Grant (1958-), gestionnaire d'affaires américain d'origine britannique, dirigeant la société Monsanto ;
 Hugh J. Grant (1858-1910), maire de New York ;

J-K 
 Jackie Grant (1907-1978), joueur de cricket trinidadien ;
 James Grant (1793-1836), politicien, médecin et militaire américain ;
 James Grant (1772-1833), officier de la marine britannique ;
 James Augustus Grant (1827-1892), explorateur écossais ;
 James Edward Grant (1905-1966), scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 James Hope Grant (1808-1875), général britannique ;
 James Ogilvie-Grant,  comte de Seafield (1876-1915), comte et chef de clan écossais ;
  (1964-), joueur de rugby à XV australien ;
 Jamie Grant (1986-), actrice néerlandaise ;
 Jenessa Grant (1988-), actrice américaine ;
 Jennifer Grant (1966-), actrice américaine ;
 Jerai Grant (1989-), basketteur américain, fils d'Harvey Grant ;
 Jerami Grant (1994-), basketteur américain, fils d'Harvey Grant ;
 Jerian Grant (1992-), basketteur américain, fils d'Harvey Grant ;
 Joe Grant (1908-2005), scénariste, dessinateur et écrivain américain ;
 John Charles Moore Grant (1861-1938), neuvième baron de Longueuil ;
 John Grant Robertson (1964-), footballeur écossais ;
 Josh Grant (1967-), joueur de basket-ball américain ;
 Joy Grant (née en 1951), financière, diplomate et femme politique bélizienne ;
 Katherine Grant (1904-1937), actrice américaine ;
 Kathryn Grant (1933-), actrice et chanteuse américaine ;
 Kenny  Grant (1982-), joueur américain et suédois de basket-ball ;
 Kirby Grant (1911-1985), acteur américain ;

L-Q 
 Lee Grant (1925-), actrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Lee Grant (né en 1983), footballeur anglais ;
 Linda Grant (née en 1951), écrivaine et journaliste britannique ;
 Lloyd Grant (19?-), guitariste américain ;
 MacCallum Grant (1845-1928), lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ;
 Madison Grant (1865-1937), avocat américain ;
 Martin Grant (1966?-), styliste australien ;
 Mary Grant (1928-2016), médecin et femme politique ghanéenne ;
 Melvyn Grant (1944?-), illustrateur britannique ;
 Michel Grant (1960-), illustrateur canadien ;
 
 Morton Grant (1903-1980), scénariste ;
 Mudcat Grant (1935-2021), lanceur des Ligues majeures de baseball ;
 Paul Grant (1974-), joueur de basket-ball américain ;

R-Z 
 Rachel Grant (ou Rachel Louise Grant de Longueuil) (1977-), actrice et modèle d'origine anglo-philippine ;
 Raymond Grant (1921-2004), onzième Baron de Longueuil ;
 Reginald Charles Grant (1856-1931), huitième baron de Longueuil ;
 Richard E. Grant (1957-), acteur, réalisateur et scénariste swazilandais et britannique ; 
 Richard E. Grant (paléontologue) (1927-1995), paléontologue américain ;
 Rob Grant (19?-), réalisateur et scénariste canadien ; 
  ;
 Robert Edmond Grant (1793-1874), zoologiste britannique ;
 Robert Grant-Ferris (1907-1997), homme politique britannique ;
  (1909-1977), joueur de cricket trinidadien ;
 Ronald Charles Grant (1888-1959), dixième Baron de Longueuil ;
 Shauna Grant (1963-1984), actrice pornographique américaine ;
 Susannah Grant (1963-), productrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Taran Grant (19?-), herpétologiste américain ;
 Ted Grant (1913-2006), personnalité politique d'Afrique du Sud ;
 Ulysses Sherman Grant (1867-1932), géologue et paléontologue américain ;
 Ulysses Simpson Grant (1822-1885), général puis président américain ;
 Ulysses Simpson Grant IV (1893-1977), géologue et paléontologue américain ;
 Valentine Grant (1881-1949), actrice américaine de la période du muet ;
 Verne Edwin Grant (1917-2007), botaniste américain ;
  ;

Prénom

Toponyme

Île Grant

Grant, localité située dans l'État de l'Alabama
 Grant, localité située dans l'État du Colorado
 Grant, localité située dans l'État de Floride
 Grant, une ville du comté de Montgomery, en Iowa.
 Grant, localité située dans l'État du Minnesota
 Grant, localité située dans l'État du Nebraska
 Grant Town, localité située dans l'État de Virginie-Occidentale
 Grant Park, parc public situé dans la ville de Chicago 
 lac Grant, en Californie 
 lacs Grant, en Californie 
 Paroisse de Grant, paroisse en Louisiane

cité Grant, cité située, route de Montabo dans la ville de Cayenne en Guyane française.

Zoologie 
 Dynaste de Grant, coléoptère d'Amérique du Nord ;
 Gazelle de Grant, espèce de gazelle de la famille des bovidés qui se rencontre en Afrique ;

Autres 
 Donald M. Grant, Publisher, maison d'édition américaine ;
 
 M3 Grant, version modifiée du char d'assaut M3 Lee ;
 Glen Grant, distillerie de whisky écossaise ;
 Grant, équipementier américain dans le domaine de la boxe;
 General Grant National Memorial, mausolée renfermant le corps du général Grant;
 Mémorial Ulysses S. Grant, statue équestre à Washington.

Titres 

 
 Lou Grant, série télévisée américaine ;

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de monument
Patronyme écossais
Prénom masculin
Prénom américain